Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 Allemagne
 .
 Australie
 .
 Canada
.
 États-Unis
 .
 France
  de chars de combat,
  de chasseurs alpins,
  médical,
  de mitrailleurs coloniaux,
  de mitrailleurs motorisés,
  des services,
  de tirailleurs algériens,
  de tirailleurs sénégalais,
  de transmissions.
 Union soviétique
 .

Homonymie d'unités militaires